

Patronyme

 Johann Maria Philipp Frimont (1751-831), Feld-maréchal autrichien ;
 Maurice Frimont (1747-1811), général de brigade français 

Homonymie de patronyme